A Damsel in Distress – romanzo di P.G. Wodehouse pubblicato nel 1919
 A Damsel in Distress – film muto del 1919 diretto da George Archainbaud, tratto dal romanzo omonimo di Wodehouse
 A Damsel in Distress – film musicale del 1937 diretto da George Stevens, tratto al romanzo omonimo di Wodehouse 
 Damsels in Distress - Ragazze allo sbando – film del 2011 diretto da Whit Stillman

Pagine correlate 
 Damigella in pericolo